American Museum kan henvise til:

American Museum of Radio and Electricity 
American Museum of Natural History
American Museum of the Moving Image
American Museum of Magic
American Museum of Science and Energy
American Museum in Britain
Barnum's American Museum
The American Museum (magazine), et amerikansk magasin fra det 18. århundrede
The American Museum, et amerikansk magasin fra det 19. århundrede udgivet af Nathan C. Brooks